Pierre-Louis sont deux prénoms accolés, très souvent utilisés à la manière de Pierre-Yves. C'est le prénom composé masculin le plus répandu en France après .

Noms de personne 
 Pierre-Louis (1917-1987), acteur et réalisateur français
 Pierre Louis, dit Pierre Louÿs (1870-1925), poète et romancier français (prénom suivi du patronyme)
Voir aussi :
 Pierre Louis-Dreyfus (1908-2011), militaire, armateur et banquier français, vice-président du groupe Louis Dreyfus.

Noms de famille de personnalités 

 Josué Pierre-Louis (1970- ) est un diplomate haïtien.
 Listner Pierre-Louis (1989- ) est un footballeur franco-haïtien.
 Nemours Pierre-Louis (Joseph Nemours Pierre-Louis) ( à Cap-Haïtien ; † en avril 1966 à Port-au-Prince) est un homme politique et président d’Haïti.
 Ricardo Pierre-Louis (né le  à Léogâne) est un footballeur haïtien qui évolue pour les Cleveland City Stars des USL.

Prénoms de personnalités 
 Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), mathématicien et astronome français.
 Pierre-Louis Lions, mathématicien français né en 1956.
 Pierre-Louis de La Rochefoucauld (1744-1792), évêque de Saintes.

Notes 

Homonymie de prénom